Târnava se poate referi la:

 Râul Târnava, afluent al Mureșului.
 Localități din România
Târnăveni, oraș în județul Mureș
Târnava - localitate din județul Dolj
Târnava - localitate din județul Hunedoara
Târnava - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
Colonia Târnava - sat din comuna Târnava, județul Sibiu
Târnava - localitate din județul Teleorman
Târnava de Criș - localitate din județul Hunedoara

 Comitatul Târnava, unitate administrativă a Regatului Ungariei
 Târnava, companie producătoare de confecții din România

 Trnava, un oraș din Slovacia
 Trnava, comună în cantonul Osijek-Baranja, Croația;
 Trnava, Zagreb, un sat de lângă Zagreb în Croația;
 Trnava, Serbia, un sat din Serbia.

Vezi și 
 Târnava Mare (dezambiguizare)
 Târnava Mică (dezambiguizare)
 Târnăvița (dezambiguizare)

 Târnova (dezambiguizare)
 Tîrnova (dezambiguizare)

 Târnăvioara, sat în județul Sibiu
 Târnovița, sat în județul Harghita
 Târnauca, sat în regiunea Herța, Ucraina

 Râul Târnăsoaia
 Râul Târnauca

Nume de familie
 Alexandru Târnovan

Toponime românești
Toponime slave